Budua bezeichnet:
 Budva, eine Stadt in Montenegro
 Titularbistum Budua, ein Titularbistum der Römisch-katholischen Kirche